Giuseppe Lesca – critico letterario italiano
 Oscar Lesca – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rémi Lesca – cestista francese